Отто () — германское, преимущественно немецкое мужское имя. Выступает также как фамилия.

Как имя средневековых монархов и епископов передаётся преимущественно в латинизированной форме Оттон.

Носители имени 
 Отто I (1848—1916) — король Баварии (1886—1913).
 Отто Бамбергский (1060—1139) — святой римско-католической церкви, епископ Бамберга, миссионер, «апостол народа Померании».
 Отто Франц (1865—1906) — эрцгерцог Австрии.
 Отто Валькес (род. 1948) — немецкий комик, карикатурист и актёр, известный как Отто. 
 Отто (1989—2010) — британский пёс-долгожитель.

Носители фамилии 
Отто, Адольф Вильгельм (1786–1845) – немецкий медик.
 Отто, Александр Фёдорович (более известен под фамилией Онегин; 1845—1925) — русский коллекционер.
 Отто, Андреас (род. 1963) — немецкий боксёр.
 Отто, Вальтер Фридрих (1874—1958) — немецкий филолог-классик, антиковед.
 Отто, Бьёрн (род. 1977) — немецкий прыгун с шестом.
 
 Отто, Гётц (род. 1967) — немецкий актёр.
 
 Отто, Джоэль (род. 1961) — американский хоккеист, тренер.
 
 Отто, Йожеф (1861—1920) — венгерский спортивный деятель.
 Отто, Карл Эдуард (1795—1869) — немецкий юрист, правовед, переводчик и педагог; доктор права.
 Отто, Кринау (род. 1971) — южноафриканский регбист.
 Отто, Кристиан Григорьевич (Христиан, Крестьян Отто; ум. 1725)  — российский военно-морской деятель Петровского времени.
 Отто, Кристин (род. 1966) — знаменитая восточногерманская пловчиха.
 Отто, Кристоф Фридрих (1783—1856) — немецкий садовник и ботаник.
 Отто, Луиза (1896—1975) — немецкая пловчиха.
 Отто, Миранда (род. 1967) — австралийская актриса.
 Отто (Павловский), Николай Иванович (1912—2012) — советский цирковой артист и киноактёр.
 Отто, Николаус (1832—1891) — немецкий изобретатель.
 Отто, Пауль (1878—1943) — немецкий кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Отто, Рудольф (1869—1937) — немецкий теолог.
  (род. 1971) — нидерландский химик.
 Отто, Силке (род. 1969) — немецкая саночница.
 Отто, Симона (род. 1968) — немецкая саксофонистка.
 Отто, Фрай (1925—2015) — немецкий архитектор.
 Отто, Фридрих Юлиус (1809—1870) — германский химик, профессор Каролинского института.
 Отто, Ханс (1900—1933) — немецкий актёр.
 Отто, Хейни (род. 1954) — нидерландский футболист.
 Отто, Эккехард (1928—2012) — немецкий камерный певец, хормейстер.
 Отто, Эрнст Юлиус (1804—1877) — немецкий органист и композитор.
 Отто, Ян (1841—1916) — чешский издатель, общественный деятель и меценат.
 Отто-Петерс, Луиза (1819—1895) — немецкая писательница, феминистка.

См. также 
 Otto (значения)
 Оттон